
Гран-при Бельгии 1964 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1964 года. Гонка прошла 14 июня 1964 года на трассе Спа-Франкоршам.

В чемпионат вернулась команда BRP. Питер Ревсон заменил Майка Хэйлвуда в частной команде Рега Парнелла, к постоянным участникам чемпионата присоединился местный гонщик Андре Пилетт. Джим Кларк опробовал на тренировках новый автомобиль Lotus 33, но не был удовлетворён скоростью новинки и в гонке стартовал на старой модели 25.

Завоевавший второй поул подряд Дэн Герни на старте пропустил вперёд прекрасно стартовавшего с четвёртого места Питера Эранделла, но ещё до конца первого круга вернул себе лидерство, в то время как Эранделла также обошли Сёртис и Кларк. На следующем круге в лидеры вышел Сёртис, но внезапная поломка двигателя не позволила англичанину продолжить гонку. Герни, Хилл, Макларен и Кларк боролись за победу на протяжении всей гонки, но сначала за три круга до финиша Герни замедлился из-за нехватки топлива, а затем на последнем круге Хилл сошёл с неисправным топливным насосом. Лидерство перешло к Брюсу Макларену, которому до победы не хватило несколько сотен метров – в последнем повороте двигатель его автомобиля отказал и новозеландец накатом пересек линию финиша позади воспользовавшегося неудачами соперников Джима Кларка.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-2 Дэн Герни

3 Джон Сертис

4-29 Дэн Герни

30-31 Грэм Хилл

32 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Бельгии
Спорт в Бельгии в 1964 году
Июнь 1964 года
События 14 июня